Сезон 1949/50 — 40-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 39-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в четвёртый раз в своей истории стал чемпионом Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Штатслига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1949/50
Чемпионат Австрии 1949/50 на сайте AustriaSoccer.at

1949/1950
Аустрия Вена